C9H10O – formula molecolare del cavicolo
C9H10O – formula molecolare del fenilacetone

Formule molecolari